Мёд:
 Мёд — продукт пчеловодства.
 Мёд, медовуха — напиток.
 «Мёд» — турецко-немецкий фильм 2010 года.

См. также 
Страницы значений:
  (через «е», а не «ё»)